Old Dublin è un tabacco da pipa della Peterson, di origine irlandese. È una mixture inglese, formata da tabacco Latakia, Turco orientale Basma e foglie di Virginia.

È un tabacco dal gusto pieno, tipicamente inglese.

Voci correlate
Tabacco

Altri progetti 

Marche di tabacco da pipa